Focus Entertainment (ранее известна как Focus Home Interactive) — французская компания, специализирующаяся на издании компьютерных игр; выступила также как разработчик нескольких игр.

История компании 
Была основана в 1996 году в Париже, Франция и изначально издавала музыкальное программное обеспечение eJay.

Focus Entertainment издала множество известных компьютерных игр, включая гоночную серию TrackMania, симулятор парусной регаты Virtual Skipper, серию стратегий, посвященных управлению командой вело-спортсменов Cycling Manager (позже сменившую название на Pro Cycling Manager), а также различные игры жанра квест, такие как Runaway, A Vampyre Story, в числе которых ряд игр компании Frogwares (игры о Шерлоке Холмсе, Dracula: Origin и др).

6 сентября 2021 года Focus Home Interactive изменила свое название на Focus Entertainment.

В октябре 2021 года Focus Entertainment приобрела студию Douze Dixiemes.

В февраля 2022 года Focus Entertainment объявила о покупке студии Leikir Studio.

В сентябре 2022 года Focus Entertainment объявило о приобретении у M2H 66% акций нидерландской WW1 Game Series B.V. и входящей в её состав студии BlackMill Games, оставшейся частью будет владеть основатель и творческий руководитель WW1 Game Series Йос Хёбе, который продолжит возглавлять коллектив.

Студии

Список разработанных игр

Список изданных игр

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Франции